Необыкновенное лето:

 Необыкновенное лето — роман Константина Федина
 Необыкновенное лето — фильм, 1957 год
 Необыкновенное лето — фильм, 1979 год